As Safi kan syfta på följande platser:

Jemen 

 Aş Şafī, subdistrikt, Ibb,

Jordanien 

 Safi (ort), Karak, 

Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade Jordanienförgreningar